Pupăza din tei se poate referi la:
Pupăza din tei - din Amintiri din copilărie de Ion Creangă
Pupăza din tei - film scurt românesc din 1965 regizat de Elisabeta Bostan
Pupăza din tei - film de animație din 1986 regizat de Lucian Profirescu